Бронкхорст () — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды). Административный центр — Хенгело. По данным на 1 февраля 2012 года население общины составляло 37 409 человек.

История 
Община Бронкхорст была создана 1 января 2005 года путём слияния общин Хенгело, Хюммело-эт-Кеппел, Стендерен, Ворден и Зелхем. Объединённая община была названа в честь расположенного здесь средневекового замка семьи Бронкхорст.

Состав 
В общину Бронкхорст входят следующие населённые пункты:
 Ахтер-Дремпт
 Бак
 Беквелд
 Бронкхорст
 Ковик
 Де-Мене-Делден
 Дюнсборг
 Элдрик
 Гой
 Халле
 Халле-Хейде
 Халле-Нейман
 Хенгело
 Хёрне
 Ког-Кеппел
 Хейденхук
 Хюммело
 Кейенборг
 Краненбюрг
 Лак-Кеппел
 Линде
 Медлер
 Моссел
 Нординк
 Олбюрген
 Остервейк
 Ра
 Стендерен
 Толдейк
 Велдвейк
 Велсвейк
 Вираккер
 Вор-Дремпт
 Варссел
 Велдхук
 Ворбен
 Вассингбринк
 Винкелсхук
 Виттебринк
 Вихмонд
 Вилденборх
 Волферсвен
 Зелем

Примечания